John Worthington kan syfta på bland andra:

* John Worthington (1618–1671), brittisk teolog
 John Tolley Hood Worthington (1788–1849), amerikansk politiker
 John Vigers Worthington (1872–1951), brittisk politiker